Selon le contexte, sephira désigne :
 Sephira, la déesse espagnole de l'intelligence et de la créativité
 Sephirah (en hébreu : סְפִירָה   ), alternative pour Sephirah ou Sefira, l'un des dix sephiroth, ou émanations divines, d'après la Kabbale.

Voir aussi 
 Sephiroth (homonymie)

en:List of Inheritance Cycle characters#Saphira